Алгонкин, :

 Алгонкины — народ.
 Алгонкин — провинциальный парк в Канаде.
 Алгонкин-колледж — англоязычный колледж с публичным финансированием в г. Оттава, Онтарио, Канада.

См. также 
 Алгонкинский язык или алгонкин — язык алгонкинов.
 Алгонкинские языки — группа языков, к которой принадлежит алгонкинский язык.